Bushong bezeichnet:

 Bushong (Kansas), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Robert Grey Bushong (1883–1951), US-amerikanischer Politiker